Австралийские губаны, или одаксовые , — семейство лучепёрых рыб из отряда губанообразных. Распространены в морских прибрежных водах Новой Зеландии и юга Австралии. Максимальная длина тела  представителей разных видов варьирует от 10 до 40 см.

Описание 
У разных представителей семейства форма тела существенно различается. Некоторые виды похожи на рыб-попугаев, у других — тело удлинённое с длинным рылом. Чешуя циклоидная, мелкая или среднего размера. Рот невыдвижной. Зубы на челюстях слиты между собой и образуют своеобразный «клюв». В длинном спинном плавнике 14—27 колючих и 9—22 мягких лучей. В брюшных плавниках один колючий и 4 мягких луча. Боковая линия непрерывная, с 30—108 чешуйками.

Биология 
Морские рыбы, обитают в прибрежных водах. Представители некоторых видов питаются беспозвоночными, другие — растительноядные.

Классификация 
В составе семейства выделяют 6 родов с 12 видами:
 (монотипический)
 (монотипический)
 (монотипический)
 (2 вида)
 (монотипический)
 (6 видов)

Примечания 

Семейства лучепёрых рыб
Губанообразные